Агаг может означать:

 Агаг — царь амалекитян.
 Агаг, Алехандро (род. 1970) — испанский предприниматель, политик.